Александер Шлагер (* 1996) — австрійський футболіст, воротар клубу ЛАСК (Лінц) та національної збірної Австрії.
 Вернер Шлагер (* 1972) — австрійський настільний тенісист. Чемпіон світу 2003 року в одиночному розряді серед чоловіків.
 Гансйорг Шлагер (1948—2004) — німецький гірськолижник, брав участь у зимових Олімпійських іграх 1972 року.
 Ксавер Шлагер (* 1997) — австрійський футболіст, півзахисник клубу «Вольфсбург» та національної збірної Австрії.
 Кате Волкарт-Шлагер (1897—1976) — австрійський композитор і музичний педагог.
німецькі прізвища